Ліфтер, Ліфте́р — робітник, який обслуговує ліфт.
 Ліфтер (деталь) — конструктивний елемент скруббера, млина самоподрібнення тощо.